Williams (achternaam), een Engelstalige familienaam
Williams, een Belgisch beeldend kunstenaar
Syndroom van Williams, een aangeboren ontwikkelingsstoornis
Williams (motorfiets), een Amerikaans historisch motorfietsmerk
Williams %R, Technische analyse indicator

Geografie
Williams (Australië), een plaats in de staat West-Australië in Australië
Williams (rivier), een rivier in West-Australië
Williams (rivier in Nieuw-Zuid-Wales), een rivier in Nieuw-Zuid-Wales, Australië
Williams (rivier in Queensland), een rivier in Queensland, Australië

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Williams (Arizona)
Williams (Californië)
Williams (Iowa)
Williams (Minnesota)
Williams (South Carolina)

Racing
Twee, door Frank Williams opgerichte Formule 1 teams:
Williams Grand Prix Engineering
Frank Williams Racing Cars

Zie ook 
McWilliams (doorverwijspagina)